Воля́нський () — українське та польське прізвище. Жіноча форма — Волянська.

 Волянський Богдан Єлисейович (1901—1937) — відомий український зоолог, дослідник фауни хребетних Причорномор'я.
 Волянський Богдан-Маркіян (1917—1995) — лікар-патологоанатом, український громадський діяч в Канаді.
 Волянська Богдана Олегівна ( 1948) — українська музично-громадська діячка у США.
 Волянська Віра Єлисеївна (1909—2004) — радянський кінорежисер.
 Волянський Єлисей Іванович (1867—1930/32) — доктор медицини, військовий лікар (хірург, спеціаліст зі внутрішніх захворювань), громадський діяч. Очільник української громади Керчі у 1917—1918 рр.
 Волянський Іван Тихонович (1880—1949) — український мистецтвознавець і педагог.
 Волянський Іван Якович — український церковний і громадський діяч.
 Волянська Лілея Олегівна ( 1945) — українська співачка (сопрано) та художниця у Канаді.
 Волянська Людмила Іванівна (1922—2001) — українська письменниця, редактор, громадська діячка.
 Волянський Олег-Мирослав (1914—2004) — лікар-психіатр, громадський діяч, активний член української громади США.
 Волянський Олекса Миколайович (1862—1947) — український священник, етнограф, культурно-освітній діяч. Дійсний член НТШ.
 Волянський Олексій Миколайович — полковник медичної служби Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Волянський Павло Омелянович (1888—1944) — український педагог, громадсько-культурний діяч, професор бурси ім. Шашкевича Української державної гімназії у Перемишлі (нині Польща).
 Волянський Петро Борисович — доктор наук з державного управління, лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки-2020.
 Тадеуш Волянський (1785—1865) — польський археолог, автор теорії про слов'янське походження етрусків.
 Волянський Юрій Леонідович (1940—2013)  — вчений у галузі мікробіології та імунології, заслужений діяч науки і техніки України.

Див. також 
 Волянська

Примітки 

Українські прізвища
Польські прізвища